Metsapere (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Metsapere (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa